titok, kommunikációs fogalom
 titok, biztonságtechnikai fogalom

Titok 
 Titok (Le disque 413) (1936) francia film
 Titok (Sekret) (1973) lengyel film
 Titok (1992) magyar tv-film

A titok 
 A titok (El secreto) (1988) venezuelai film
 A titok (The Secret) (1992) amerikai tv-film
 A titok (The Secret) (2006) ausztrál–amerikai dokumentumfilm
 A titok (Het geheim) (2010) holland film